Carlo Caramelli – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 David Caramelli – antropologo italiano